Robert Duncan (1887-1957) – atleta britannico
 Robert Duncan (1919-1988) – poeta statunitense
 Robert B. Duncan (1920-2011) – politico statunitense
 Robert "Bobby" Duncan (1945) – calciatore scozzese
 Robert Duncan (1952) – scrittore statunitense
 Robert Duncan (1952) – attore statunitense
 Robert Duncan McNeill (1964) – attore e regista statunitense
 Robert Duncan (1973) – compositore canadese